Épinal